Jethro Tull se poate referi la

 Jethro Tull (agricultor) (1674 – 1741), pionier al Revoluției agrare britanice
 Jethro Tull (formație), formație britanică de muzică rock activă din 1967 până astăzi

Nume proprii